Medycyna:
 Empty sella syndrome - zespół pustego siodła
 Epworth Sleepiness Scale - skala senności Epworth
 Organizacje:
 European Society of Surgery - Europejskie Towarzystwo Chirurgiczne
 Expertgruppen för studier i samhällsekonomi - Szwedzka Rada Ekspertów Ekonomicznych
 Nauka i technika:
 European Spallation Source - Europejskie Źródło Spalacyjne
 Evolutionarily stable strategy - strategia stabilna ewolucyjnie
 Extended Service Set - rodzaj sieci bezprzewodowej.